Die Thunderbird Classic 1978 waren ein Tennisturnier der Damen in Phoenix, Arizona. Das platzturnier war Teil der WTA Tour 1978 und fand vom 2. bis 8. Oktober 1978 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1978
Tennisturnier in Phoenix (Arizona)